Вин-Чун — китайское боевое искусство.
 Вин-Чун (фильм) — фильм, посвящённый легенде о возникновении данного боевого искусства.